Hog Cay kan syfta på följande 
 Hog Cay, Bahamas, ö i Bahamas
 Hog Cay, Nicaragua, ö i Nicaragua